Vignali est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1991), joueur de football italien ;
 Antonio Vignali (mort en 1559), écrivain et poète italien de la Renaissance ;
  (né en 1964), acteur, scénariste, réalisateur et producteur de télévision italien ;
 Jacopo Vignali (1592–1664), peintre italien de l'école florentine ;
 Julia Vignali (née en 1975), actrice, animatrice de télévision et présentatrice météo française ;
  (né en 1968), homme politique italien ;
  (né en 1963), homme politique italien ;
  (née en 1991), joueuse de basket-ball, mannequin et animatrice de télévision italienne.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien